Il singolare  del Rio Quente Resorts Tennis Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Guilherme Clezar ha battuto in finale Paul Capdeville 7–6(7–4), 6–3.

Teste di serie

 Paul Capdeville (finale)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Júlio Silva (primo turno)
 Thiago Alves (semifinali)

  Ivo Minář (primo turno)
  Marcel Felder (primo turno)
  Ricardo Hocevar (primo turno)
  Nicolás Pastor (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rio Quente Resorts Tennis Classic 2012